Puységur ist 

der Name einer französischen Gemeinde:
 Puységur, Gemeinde im Département Gers

der Familienname folgender Personen:

 Armand Marie Jacques de Chastenet de Puységur (1751–1825), französischer Philosoph
 Jacques François de Chastenet de Puységur (1656–1743), französischer Militärtaktiker

siehe auch:
 Puysségur